Poste Vita S.p.A è una compagnia di assicurazione italiana, appartenente, con Poste Assicura, al Gruppo Assicurativo Poste Vita, controllato interamente da Poste Italiane.

Storia
Nasce nel 1999 e nel 2010 diventa la prima compagnia assicurativa in Italia in termini di raccolta premi (13,1 miliardi di euro nel 2013). Nello stesso anno nasce il Gruppo Assicurativo Poste Vita.

A Poste Vita S.p.A. si affianca la compagnia danni Poste Assicura S.p.A. con prodotti per la protezione della persona e dei beni.

Le masse gestite da Poste Vita S.p.A. superano i 65 miliardi di euro con 2,8 milioni di clienti e 5,3 milioni di polizze assicurative (dati al 31 dicembre 2013). Nel 2013, con oltre 630.000 aderenti al proprio fondo individuale pensionistico, Poste Vita S.p.A. è la prima compagnia assicurativa italiana nel comparto della previdenza integrativa.

Il Presidente del Gruppo Assicurativo Poste Vita è Maria Bianca Farina, mentre Matteo Del Fante ricopre il ruolo di Amministratore Delegato.

Note

Voci correlate
Poste Assicura
Poste Italiane

Collegamenti esterni
 

Poste Italiane
Compagnie di assicurazioni italiane